Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Missouri.

 
Missouri
Oameni